La temporada 2014-15 de la Lliga de São Vicente de futbol fou la 77a (la 39a des de la independència) de la competició regional de futbol de l'illa de São Vicente, a Cap Verd. Va començar el 17 de gener i va finalitzar el 26 d'abril de 2015. La competició estava organitzada per lAssociação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF). El club CS Mindelense va guanyar el seu 47è títol; com que va ser campió nacional la temporada anterior, el Derby, que va quedar en segona posició, es va classificar per al Campionat capverdià de futbol 2015.

FC Derby era el defensor del títol. Van participar un total de 14 clubs, 8 en primera divisió i 6 en Segona Divisió.

El Mindelense va marcar 9 gols contra Ribeira Bote el 5 d'abril, aconseguint així la golejada més àmplia del Mindelense durant tota la temporada. Académica do Mindelo va véncer Castilho 6-1 en el primer partit de la promoció; el partit de tornada va acabar amb empat a 3, i Académica no va perdre la categoria.

Clubs participants

Primera Divisió 
 Académica
 Amarantes
 Batuque FC
 FC Derby
 Falcões do Norte
 CS Mindelense
 Ribeira Bote
 Salamansa

Segona Divisió 
 Calhau
 Castilho
 Corinthians
 Farense
 Ponta d'Pom
 São Pedro

Classificació

Primera Divisió

Segona Divisió 
 1a posició: Farense
 2a posició: Castilho - no aconsegueix l'ascens a la primera divisió, en perdre l'enfrontament de promoció.

Resultats 

Totes les hores són en UTC-1.

Evolució de les classificacions

Estadístiques 
 Victòria més àmplia: Mindelense 9 - 1 Ribeira Bote 
 Ratxa de victòries més llarga: Mindelense: 6 jornades 
 Lideratge més llarg: Mindelense 14 jornades

Referències

Enllaços externs 
 
 Associació de Futbol Regional de São Vicente al lloc web FCF 
 2014-15 Lliga insular de São Vicente a RSSSF

Competicions futbolístiques a Cap Verd
Competicions futbolístiques del 2014
Competicions futbolístiques del 2015